Jenny steht für:
 Jenny, weiblicher Vor- und Familienname
 Jenny (Familie), Schweizer reformiertes Geschlecht
 Jenny (1936), Film von Marcel Carné
 Jenny (1948), US-amerikanischer Spielfilm von William Dieterle
 Jenny (Roman), Roman (1843) von Fanny Lewald
 Jenny (Fernsehserie), US-Sitcom mit Jenny McCarthy
 Jenny-Schloss, spätklassizistischer Bau in der Schweizer Gemeinde Thalwil
 Geisterschiff Jenny, britischer Schoner, Geisterschiff 

Jenny steht im weiteren Sinn für:
 ein historischer Flugzeugtyp, siehe Curtiss JN-4
 Name des als MS Wissenschaft bekannt gewordenen Binnenschiffs
 Spinning Jenny, eine der ersten industriellen Maschinen zur Textilherstellung
 Inverted Jenny, Fehldruck einer US-amerikanischen Briefmarke
 (607) Jenny, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Jenny Buttress, Felsmassiv auf King George Island im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis
 Jenny-Insel, Insel im Archipel der Adelaide- und Biscoe-Inseln, Antarktis
 Jenny Lake, See im Grand-Teton-Nationalpark im des Bundesstaates Wyoming, USA
 Jenny, Stadt in Suriname